A San Marinó-i nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Misanóban rendezik szeptember 5-én. Ezen a versenyen halálos balesetet szenvedett a Moto2-es géposztály japán versenyzője, Tomizava Sója.

Tomizava halála 

A Moto2-es verseny 12. körében egy hétfős boly haladt a mezőny élén, sorrendben Elías, Simón, Corsi, Tomizava, de Angelis, Redding és Cluzel. A 11. kanyarban, ami egy gyors jobbos, Tomizava elesett és mind de Angelis, mind Redding eltalálták őt. De Angelis sérülés nélkül megúszta az esetet, azonban Tomizavát és Reddinget a pályakórházba kellett szállítani. A brit versenyző sérülései nem bizonyultak súlyosnak, azonban Tomizava állapota kritikusra fordult. A baleset ellenére a versenyt nem szakították félbe.

Tomizavát később a riccionei kórházba szállították, azonban végül nem sikerült megmenteni. Halálát ottani idő szerint 14:20-kor jelentették be.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

S
MotoGP
M